Дзингу может означать:

Персоны 
 Дзингу Кого () — жена 14-го правителя династии Ямато — Тюая и мать 15-го правителя династии Ямато — Одзина.

Синтоистские святилища 
Дзингу () — синтоистское святилище (см. также Дзиндзя).
 Исэ-дзингу в городе Исэ префектуры Миэ является главной синтоистской святыней, поэтому в Японии её называют просто Дзингу, то есть «Храм».

Также:
 Мэйдзи-дзингу — в Токио. Самое крупное синтоистское святилище, посвящено императору Мэйдзи.
 Хэйан-дзингу — в Киото. Тории перед главным входом — одни из самых больших в Японии.
 Исоноками-дзингу — в городе Тэнри префектуры Нара.